Маріана Дуке-Маріньо (, , нар. 12 серпня 1989) — колишня колумбійська  тенісистка.
Здобула 19 одиночних і 14 парних титулів туру ITF та 1 одиночний і 1 парний титули туру WTA.
Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — 66 місце досягнула 12 жовтня 2015, парну — 96 місце — 11 червня 2018 року.
Завершила кар'єру 2019 року.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 2 (1 титул, 1 поразка)

Парний розряд: 4 (1 титул, 3 поразки)

WTA 125 series finals

Парний розряд: 2 (2 титули)

Фінали ITF

Одиночний розряд: 18 (19 титули, 9 поразок)

Парний розряд (14–7)

Pan American Games

Одиночний розряд:2 (1 золота, 1 срібна медаль)

Парний розряд: 2 (1 срібна, 1 бронзова медаль)

Юніорські фінали турнірів Великого шолома

Одиночний розряд: 1 (0–1)

Досягнення в одиночних змаганнях

Досягнення в парному розряді

Досягнення в міксті

Результати з гравцями першої десятки рейтингу

Примітки

Посилання 

 
 
 

Колумбійські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Призери Панамериканських ігор 2007 року
Призери Панамериканських ігор 2011 року
Призери Панамериканських ігор 2015 року
Срібні призери Панамериканських ігор
Бронзові призери Панамериканських ігор
Призери Панамериканських ігор з тенісу